Безіме́нна — річка в Україні, у Млинівському районі Рівненської області. Ліва притока Ікви, (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 6,27 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 5,75  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,09. Формується декількома безіменними струмками та загатами. Частково каналізована.

Розташування 
Бере початок у селі Смордва. Тече переважно на північний захід через село Перевередів і проти Добрятина впадає у річку Ікву, праву притоку Стиру.

Історія 
У XIX столітті на річці у селах Смордва, Перевередів існувало 2 та 1 водяні млини.

Історія 
У книзі Олександра Цинкаловського «Стара Волинь і Волинське Полісся» про цей населений пункт зазначено:

Цікавий факт 
 У селі Перевередів річку перетинає автошлях .

Примітки 

Малі річки України
Річки Рівненської області
Річки Дубенського району
Статті про річки Рівненської області без зображення в картці